Personen
Herman Martinus Oldenhof - (1899-1985) Nederlandse burgemeester
Jasper Oldenhof - (1991) Nederlands acteur

Kastelen en havezaten
Oldenhof (Driel) - voormalig kasteel in Driel
Oldenhof (Heteren) - voormalig kasteel in Heteren
Oldenhof (Markelo) - voormalige havezate in Markelo
Oldenhof (Vollenhove) - havezate in Vollenhove